Нгетич — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Нгетич, Абрахам — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Нгетич, Джозеф — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Нгетич, Джордж — кенийский бегун на средние дистанции.
 Нгетич, Джосфат — кенийский бегун на средние дистанции.
 Нгетич, Дэвид — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Нгетич, Калеб — кенийский бегун на средние дистанции.
 Нгетич, Кристофер — кенийский бегун на средние дистанции.
 Нгетич, Линус — кенийский бегун на средние дистанции.
 Нгетич, Ричард — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Нгетич, Самсон — кенийский бегун на средние дистанции.
 Нгетич, Силас — кенийский бегун на средние дистанции.
 Нгетич, Филип — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Нгетич, Флоренс — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Нгетич, Хайвон — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Нгетич, Хиллари (род. 1995) — кенийский бегун на средние дистанции.
 Нгетич, Эмили — кенийская бегунья на длинные дистанции.